Арсе́нтьевское се́льское поселе́ние — упразднённое сельское поселение в Кемеровском районе Кемеровской области. Административный центр — посёлок Разведчик.

История 
Поселок Арсентьевка, давший название поселению, и ближайшие к нему деревни были основаны переселенцами Столыпинской реформы в 1905 году. С 1920 года Арсентьевская волость входила в состав Щегловского уезда Томской губернии, затем с 4 сентября 1924 года в Кемеровский район Томской губернии, затем Сибирского края, Западно-Сибирского края. С 1936 по 1956 год Арсентьевский сельский Совет входил в состав Барзасского района. 13 января 1953 к Арсентьевскому сельскому Совету присоединен Вотиновский сельский Совет. С 1956 по 1963 год Арсентьевский сельский Совет входил в состав Кемеровского района Кемеровской области.

С 1963 года населённые пункты, входящие в Арсентьевскую территорию, вошли в Берёзовский промышленный район, а с 11 января 1965 года — в город Берёзовский. В соответствии с Законом Кемеровской области «О статусе и границах муниципальных образований» с 01 января 2006 г. в состав Арсентьевского сельского поселения полностью вошли населенные пункты Успенского сельского территориального управления (Успенского сельского Совета). Арсентьевское сельское поселение в состав Кемеровского района перешло 1 января 2006 года.

Население

Состав сельского поселения

Экономика 
Основным видом экономической деятельности на территории поселения является угольная промышленность. На территории поселения осуществляют добычу 6 угольных предприятий, зарегистрировано в органах статистики на территории района — 3: ОАО «Шахта Первомайская» и ООО ОЭУ «Блок № 2 шахта Анжерская — Южная», ЗАО «Шахта Южная».

На втором месте по значимости находится лесная промышленность. На территории расположены 3 лесхоза: ГУКО Кемеровский лесхоз (филиал), Барзасский лесхоз (Барзасское и Успенское лесничества), Анжерский лесхоз (Невское лесничество). Имеется также ИП «Якименко» по заготовке и переработке леса.

Определенную роль в экономическом развитии территории играют предприятия малого бизнеса в сфере торговли и общественного питания (11 предприятий), включая придорожный сервис по федеральной трассе М-53 «Байкал». Имеется также предприятие по разведке недр — это ООО «Запсибгеология», имеющее производственную базу в пос. Разведчик.

Сельское хозяйство представлено исключительно ЛПХ в количестве 850 дворов. Территории характерна скудость земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения. Последнее сельскохозяйственное предприятие прекратило свою деятельность в 1959 году.

Инфраструктура 
Социальная сфера представлена следующими объектами:
 Образование: 2 средние общеобразовательные школы: Арсентьевская (включая начальную школу в пос. Сосновка−2 и детский сад «Малинка») и Успенская;
 Культура: 2 клуба (пос. Успенка и пос. Сосновка-2), 1 ДК «Геолог» (пос. Разведчик), 3 филиала центральной районной библиотеки;
 Здравоохранениеми школами: асредними общеобразовательными школами: арсентьевской (включая начальную школу в пос. ого питания: 1 общеврачебная практика (пос. Разведчик), 2 ФАПа (пос. Успенка и пос. Сосновка-2)

Рыночная инфраструктура:
 Сберкасса
 3 почтовых отделения (пос. Разведчик, пос. Успенка, пос. Сосновка-2)
 2 АТС (пос. Разведчик, пос. Успенка).

Рынок потребительских услуг: 5 продовольственных магазинов, 4 придорожных кафе.
Имеется 2 предприятия ЖКХ: ИП Терентьева обслуживает пос. Успенка и село Нижняя Суета и ООО «Контур» обслуживает население пос. Разведчик, пос. Арсентьевка, пос. Сосновка-2, пос. Вотиновка.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения 

Муниципальные образования Кемеровского района
Упразднённые сельские поселения Кемеровской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году